Hallarna kan avse:

 Hallarna, Paris – kontors- och köpcentrum
 Hallarna, Halmstad – köpcentrum
 Hallarna, Norrköping – kulturverksamheter